Заборовский — фамилия.

Известные носители:
 Заборовский, Адам Юзефович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 9112; 26 ноября 1853).
 Заборовский, Александр Игнатьевич (1894—1976) — советский учёный-геофизик.
 Заборовский, Амвросий Киприанович (?—1899) — тайный советник.
 Заборовский, Викентий Антонович — Георгиевский кавалер (штабс-ротмистр; 1813).
 Заборовский, Иван Александрович (1735—1817) — российский военный и государственный деятель, сенатор, действительный тайный советник.
 Заборовский, Илья Алексеевич (1831—1901) — врач, главный доктор Московского военного госпиталя, тайный советник.
 Заборовский, Киприан Амвросиевич (1798—?) — сенатор, тайный советник.
 Заборовский, Константин Васильевич (1919—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.
 Заборовский, Семён — дьяк.
 Заборовский, Семён Иванович (ум. 1681) — боярин, думный дворянин, окольничий.
 Заборовский, Тымон (1799—1828) — польский писатель.
 Заборовский, Юрий Николаевич (1932—2020) — советский и российский актёр, диктор, Заслуженный артист РСФСР (1973).
 Рафаил (Заборовский) (1677—1747) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.